Larry Ward est un nom pouvant désigner:

 (1924-1985), acteur américain
Larry Ward (né en 1947), homme politique provincial canadien

Voir aussi

Ward, Larry